Název Na Kopaninách má více míst:

 Na Kopaninách (Blatenská pahorkatina) (574,2 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, severovýchodně od Životic v okrese Plzeň-jih
 Na Kopaninách (Krušné hory) (574,2 m) – vrchol v Knínovecké hornatině, severovýchodně od Opatova v okrese Cheb
 Na Kopaninách (Táborská pahorkatina) (449,6 m) – vrchol v Soběslavské pahorkatině, severovýchodně od Třebiště v okrese Tábor
 Na Kopaninách (Hornosázavská pahorkatina) (506 m) – vrchol v Havlíčkobrodské pahorkatině, jihovýchodně od Dolního Sokolovce v okrese Havlíčkův Brod

 Na Kopaninách (přírodní památka) – chráněné území poblíž obce Radonín v okrese Třebíč